Hegar är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Hegar (1830–1914), tysk gynekolog
 Emil Hegar (1843–1921), schweizisk cellist, musikpedagog och komponist 
 Friedrich Hegar (1841–1927), schweizisk komponist, dirigent och violinist
 Johannes Hegar (1874–1929), schweizisk cellist

Se även 
 Hegars stift - metallstift, använda vid gynekologiska undersökningar och uppfunna av Alfred Hegar.
 Hegars tecken - graviditetstecken, noterat av gynekologen Alfred Hegar. 

Tyska efternamn